Пра́во завеща́ния мона́шествующих Ру́сской правосла́вной це́ркви — совокупность норм гражданского и церковного права, регламентирующих часть имущественных прав различных категорий  монашествующих Русской церкви. В различные исторические периоды права завещания монашествующими движимого и недвижимого имущества подвергались существенным изменениям.

В императорской России прав наследования, приобретения и владения недвижимостью были лишены все без исключения монашествующие. Права завещания полностью были лишены монашествующие низших степеней, а также с 1862 года — настоятели и настоятельницы общежительных монастырей. В 1766 году архиереям, архимандритам, игуменам, строителям, ризничему Московского синодального дома, игуменьям и настоятельницам женских монастырей было предоставлено право передавать по наследству своё движимое имущество (кроме предметов ризницы, а также книг духовного, нравственного и учёного содержания, которые разрешалось завещать лишь в пользу монашествующих). В 1988 году поместный собор Русской православной церкви предоставил архиереям право завещать их личное имущество «в соответствии с действующим гражданским законом о наследстве». Соответствующая норма для других категорий монашествующих в церковно-уставных документах РПЦ не прописана.

Монашество в Русской православной церкви

Категории монашествующих

XVIII век — 1917/1918 год 
До 23 января 1918 года Российское государство и Православная российская церковь составляли единое целое, в связи с чем соответствующие государственные законы являлись и внутрицерковными нормами.

По закону монашествующие Православной российской церкви делились на следующие категории («Законы о состояниях», 1899, ст. 406):
 монашествующие власти (митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены, строители, игуменьи и настоятельницы женских монастырей, а также ризничий Московского синодального дома)
 монашествующие низших степеней: а) начальствующие (наместники, казначеи и келари мужских и женских монастырей) и б) прочие монашествующие

Постриженные в рясофор к монашествующим не относились, считаясь по закону мирянами. 

По нормам церковного (в том числе канонического) права монашествующие делились на насельников монастырей и архиереев.

Период с 1918 года 
В советский и постсоветский периоды среди монашествующих по нормам церковного права выделяют две основные категории: архиереи и монашествующие (насельники монастырей).

О монашестве епископов в Уставе Русской православной церкви констатируется:

Кандидаты в архиереи избираются в возрасте не моложе 30 лет из монашествующих или не состоящих в браке лиц белого духовенства с обязательным пострижением в монашество.
{{конец цитаты|Устав Русской православной церкви: гл. XV («Епархии»), п. 10.Цит. по: Бабкин М. А. Особенности правового регулирования статуса епископа в Русской православной церкви (с 1917 г.) // Право и жизнь. — М.: 2014. № 1 (187). С. 164—183.}}

 Канонические нормы Православной церкви о личном имуществе архиереев 
 Личным имуществом епископа является то, которое поставляемый во епископа имел перед хиротонией во епископа и то, которое он приобрёл позже, но не на основании прав епископа, а получив от других лиц как личный дар или по завещанию от родственника (32-е правило Карфагенского собора)
 Любой архиерей как при жизни, так и перед лицом смерти имеет полное право свободно распоряжаться своим личным имуществом (40-е правило cвятых апостолов, 24-е правило Антиохийского собора)
 Личное имущество архиерея должно быть строго отделено от имущества церкви (38-е правило cвятых апостолов, 40-е правило Антиохийского собора)
 С целью недопущения смешения личного имущества епископа с имуществом церковным, архиерей в начале своего служения совместно с клиром должен составить инвентарную опись своего имущества. В противном случае его имущество рассматривается как церковное (40-е правило cвятых апостолов и толкования на него Аристина и Вальсамона)
 Распоряжение о своём личном имуществе, полученном до хиротонии, епископ должен сделать через завещание, которое он должен написать в самом начале своего служения. При этом завещатель свободен в выборе наследника (81-е правило Карфагенского собора)
 Распоряжение имуществом, полученным в качестве дара или наследства от родственника, епископ может совершать и позднее. Но от этого имущества он должен какую-то часть оставить церкви
 Завещание епископа не может быть написано в пользу еретика или иноверца. В противном случае епископ посмертно анафематствуется (22-е и 81-е правила Карфагенского собора)
 Если епископ умирает не оставив завещания, его личное имущество переходит его родственникам согласно гражданским законам (81-е правило Карфагенского собора)
 Если по причине отсутствия завещания епископа его наследство по закону получили его неправославные родственники, епископ должен быть посмертно анафематствован (81-е правило Карфагенского собора)
 После смерти епископа управление его имуществом и исполнение воли почившего в отношении этого имущества делается обязанностью клира его епархии. В случае отсутствия клирика — обязанностью местного митрополита. За присвоение временно управляющим имущества умершего епископа каноническими правилами предусмотрено строгое наказание (24-е правило Антиохийского собора; 22-е правило IV Вселенского собора; 35-е правило VI Вселенского собора)
 Нарушителей канонических правил о наследстве епископа судит архиерейский собор местной церкви (25-е правило Антиохийского собора)Новиков А. В., протоиерей. К вопросу о праве епископа обладать личным имуществом  // Religare.ru, 13.04.2012

 Канонические нормы Православной церкви о личном имуществе насельников монастырей 
Постригаемые в монашество дают 7 обетов, один из которых — обет нестяжания. Он основывается главным образом на 6-м правиле Двукратного собора, в котором констатируется: «Монахи не должны иметь ничего своего, но всё им принадлежащее да утверждается за монастырём. […] После вступления в монашество над всем их имуществом имеет власть монастырь, и им не разрешено распоряжаться ни о чём своём, ни завещать».

Как «отрекшиеся от мира» и принявшие обет нестяжания монашествующие не могут иметь никакой собственности. Но, с другой стороны, как граждане России они могут вступать в различные правовые отношения, касающиеся как движимого, так и недвижимого имущества.

Данная норма распространялась на все категории монашествующих. В период с 1736 по 1765 год она неоднократно была повторена в ряде высочайших актов и постановлений Кабинета министров.

20 февраля 1766 года императрица Екатерина II подписала указ «О дозволении архиереям, игуменам и прочим монашествующим располагать при жизни своей имением в пользу сродников, свойственников и ближних своих». В нём говорилось:

Повелеваем: по смерти архиереев, архимандритов, игуменов и прочих монашеских властей, никуда не отбирать оставшегося по них имения, какого бы оное звания не было, в деньгах, золоте, серебре или ином чём, кроме тех вещей, которые к ризницам их принадлежат, и которые они по набожности своей к Церкви святой, из собственного их имения построили; но архиереи, архимандриты и игумены и прочие монашествующие власти могут при жизни своей тем оставляемым по себе имением располагать так, как им принадлежащим по собственным своим завещаниям в пользу сродников, свойственников и ближних своих, или употреблять оное на богоугодные дела по их изобретению, не давая в том более никому отчёту.

Данная норма вошла в новую редакцию «Устава духовных консисторий» (ст. 123), введённую в действие 9 апреля 1883 года.

«Имущественно-монашеские» нормы церковно-государственного права были систематизированы в «Своде законов Российской империи» (в «Своде законов гражданских» и «Своде законов о состояниях»).

Вопрос о желательности лишения духовных властей права завещать своё личное имущество и о возврате к норме 1722 года о монашеско-имущественном «равноправии» поднимался на Предсоборном присутствии (13 декабря 1906 года) и на I Всероссийском съезде монашествующих (5—13 июля 1909 года).

В 1911 году Святейшим синодом был выработан законопроект «Об изменении постановлений действующих законов о праве иерархов Православной церкви и прочих монашествующих властей делать духовные завещания о своём имуществе», который был направлен в III Государственную думу. Законопроект был рассмотрен в комиссии по делам Православной церкви и передан для вердикта в общее собрание Думы, которое не успело его принять, вследствие чего тот перешёл в IV Государственную думу, где застопорился в комиссии по судебным реформам при обсуждении вопроса о разграничении понятий «право завещания» и «право дарения на случай смерти».

 1917 год 
Предсоборный совет
 Вопрос о личном имуществе монашествующих 7 и 10 июля рассматривался в отделе Предсоборного совета «О монастырях и монашестве» при обсуждении проекта «Положения о государственно-правовом положении монастырей». В том документе звучало:

9. Содействие Православной Церкви, в отношении монастырей, со стороны государства выражается, сверх предоставления монастырям преимуществ, общих всей Православной Русской Церкви, в сохранении за монастырями […] наследственных прав на вымороченное, всех видов, имущество насельников своего монастыря.

11. Остаются в силе действовавшие доселе постановления: […] б) лишающие монашествующих прав – пенсионных, а также на другие виды общественного призрения, имущественных, торговых, промышленных, векселе и залогодательных, завещательных, с распространением на настоятелей штатных монастырей, экономов архиерейских домов и синодального ризничего, избирательных /активных и пассивных/. 

В ходе дальнейших обсуждений данный пункт был убран из проекта Положения, поскольку он дублировал § 11 (п. «б») проекта «Положения о государственно-правовом положении монастырей».

Всероссийский съезд представителей от монастырей
Вопрос о необходимости отмены у монашествующих духовных властей права завещания 23 июле 1917 года был рассмотрен на Всероссийском съезде представителей от монастырей. Съезд постановил:

Разделяя взгляд Святейшего Синода о том, что имеющиеся в Российском гражданском законодательстве некоторые исключения в области наследственного права для епископов и настоятелей монастырей, по которым они имеют право оставлять завещания о своём имуществе, являются противоречием основному принципу иноческого жития — связи инока с его обителью и иночеством, и принимая во внимание представлявшийся в Государственную Думу, но не получивший законодательной санкции законопроект Св. Синода о том, чтобы оставшиеся после смерти епископов и настоятелей монастырей имущества их поступали в собственность того монастыря или архиерейского дома, которыми управляли покойные в момент кончины и в котором они жили в последнее время пред кончиной, — выразить пожелание, чтобы таковые имущества поступали в общемонастырский при Всероссийском Монашеском Совете фонд — для выдачи пособий и поддержки нуждающимся монастырям по усмотрению Всероссийского Монашеского Собора.

Прецедент лишения Поместным собором патриарха Московского и всея России Тихона права завещания имущества представляется уникальным. Он тем более уникален, если учесть, что Собор работал под председательством самого Тихона.

Положения о личном имуществе скончавшихся архиереев Устава РПЦ 1988 года практически дословно повторяются в Уставе РПЦ 2000 года (гл. IV, п. 14; гл. XVI, п. 22). Соответствующие нормы права для других категорий монашествующих — не прописаны.

Т. о. в 1988 г. в РПЦ появились правовые нормы, согласно которым всё личное имущество архиереев (без каких-либо оговорок, то есть и движимое, и недвижимое) после их смерти стало переходить родственникам почивших.

 В РПЦ существует точка зрения, что при поставлении в епископство с монашествующего снимаются все прежде данные им монашеские обеты. Её отстаивают, например, протоиерей Андрей Новиков и протодьякон Андрей Кураев.

 Примечания 

 Литература 
 Ивановский В. Русское законодательство XVIII и XIX вв. в своих постановлениях относительно монашествующих лиц и монастырей. (Опыт историко-канонического исследования). — Харьков: 1905.
 Троицкий С. В. Наследство епископа в Православной Церкви (каноническая норма)  / Пер. с серб. священника А. Задорнова по изд.: Наслеђивање епископа у православноj цркви (Канонска норма) д-ра Сергиjа В. Троицког, профессора Универзитета Суботица. Посебни отисак: Љубљана, 1936 // Богослов.ru, 26.01.2010
 Новиков А. В., протоиерей. К вопросу о праве епископа обладать личным имуществом  // Religare.ru, 13.04.2012
 Бабкин М. А. Регулирование имущественных прав православного монашествующего духовенства в «Своде законов Российской империи» (изд. 1876—1917 гг.)  // Право и государство: теория и практика. — М.: 2012. № 11 (95). С. 96—105. (Сетевая публикация — на портале  Богослов.ru, 24.12.2012)
 Бабкин М. А. Вопрос о личном имуществе насельников монастырей в документах Предсоборного совета Русской православной церкви (июль 1917 г.)  // Отечественные архивы. — М.: 2013. № 4. С. 60—66.
 Дионисий (Шлёнов), игумен. Три монашеских обета: каноническое и богословское содержание // Материалы международной конференции «Монастыри и монашество: традиции и современность». (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 23 сентября 2013 г.)  // Богослов.ru, 25.09.2013
 Бабкин М. А. Особенности правового регулирования статуса епископа в Русской православной церкви (с 1917 г.) // Право и жизнь. — М.: 2014. № 1 (187). С. 164—183.
 Бабкин М. А. Право завещания монашествующих: решения 1917 года // Вопросы истории. — М.: 2014. № 2. С. 3—16. (Сетевая публикация — на Credo.press: Часть 1-я , Часть 2-я )
 Бабкин М. А.'' Право завещания монашествующими Русской православной церкви: середина XVII в. — начало XXI в.  // Государство и право. — М.: 2014. № 9. С. 97—109.

Документы 
Актовый материал
 Прибавление к Духовному регламенту 1722 года: Прибавление о правилах причта церковнаго и чина монашескаго (ст. 61)  
 Свод законов Российской империи (изд. 1876–1917 гг.): Нормы права об имущественных правах православного монашествующего духовенства: Законодательство  
 Устав Русской православной церкви (2000): Глава IV. Патриарх Московский и всея Руси (п. 14) 
 Устав Русской православной церкви (2000): Глава XVI. Епархии (п. 22) 

Публикации документов
 «Некоторым категориям монашествующих владение и распоряжение имуществами не возбраняется…». К вопросу об имущественных правах монашествующих римско-католического исповедания: 1917 г.  / Публ., вводн. статья и комм. М. А. Бабкина // Право и жизнь. — М.: 2015. № 8. С. 266—296.
 «До Святейшего Синода нередко доходили неблагоприятные сведения…». Законопроект Святейшего Синода об отмене права завещания монашествующих. 1911 г.  / Публ., вводн. статья и комм. М. А. Бабкина // Ипатьевский вестник. Научно-богословский журнал. — Кострома: 2018. № 6. [№ 1 (6).] С. 87—103.

Русская православная церковь
История Русской церкви
Христианское монашество
История христианского монашества
Религия и право
Право Российской империи
Право России
Вещное право
Наследственное право
Каноническое право
Церковное право